6.0 steht für:
 6.0, Album (2001) von Sister Machine Gun
 6.0, eine Versionsnummer

Siehe auch: